Pont del Diable (Catalaans voor Duivelsbrug) kan staan voor:
 Pont del Diable (Cardona), onvoltooide brug over de Cardener nabij Cardona, Spanje
 Pont del Diable (Martorell), brug over de Llobarget in Martorell, Spanje